

Брилівка — селище міського типу, Херсонська область, Херсонський район 
 Брилівка — село, Київська область, Білоцерківський район
 Брилівка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці